Села:
 Одрадне — Дніпропетровська область, Широківський район
 Одрадне — Миколаївська область, Баштанський район
 Одрадне — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Одрадне — Сумська область, Глухівський район
 Одрадне — Харківська область, Дворічанський район
 Одрадне — Харківська область, Шевченківський район

Селище:
 Одрадне — Донецька область, Великоновосілківський район

Див. також 
 Одрадівка
 Відрадне